Đồng Phú (Bình Phước), een landelijk district in de Vietnamese provincie Bình Phước
 Đồng Phú (Vĩnh Long)
 Đồng Phú (Quảng Bình)
 Đồng Phú (Hanoi)
 Đồng Phú (Thái Bình)